Александровский район — административно-территориальная единица.

Россия 
 Александровский район — во Владимирской области.
 Александровский район — в Оренбургской области.
 Александровский район — в Ставропольском крае.
 Александровский район — в Томской области.

Украина 
 Александровский район — в городе Запорожье.
 Александровский район — в Донецкой области.
 Александровский район — в Кировоградской области.

Упразднённые и переименованные 
 Александровский район — название Белогорского района Амурской области до 1935 года.
 Александровский район — район Ворошиловградской области с центром в городе Александровск.
 Александровский район — район Кустанайской области Казахской ССР с центром в селе Александровка.
 Александровский район — в марте 1931 года переименован в Полярный район Мурманского округа Ленинградской области.
 Александровский район — в Пермской (Молотовской) области (1942—1951). Преобразован в территорию, подчинённую городу областного подчинения Александровску.
 Александровский муниципальный район — в Пермском крае (2004—2019). Преобразован в Александровский муниципальный округ.
 Александровский район — упразднён в апреле 1962 года (территория района вошла в состав Азовского района Ростовской области).

См. также 
 
 Александровск